Нортвуд ():

 Нортвуд — станция лондонского метро.
 Нортвуд-Хилс — станция лондонского метро на линии Метрополитен.

См. также 
 Саутвуд
 Иствуд
 Уэствуд